Ліга Умаглесі 2000—2001 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобуло Торпедо (Кутаїсі).

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Тбілісі) взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як фіналіст Кубку Грузії 2000—2001.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 

Примітки: 
1. Матч завершився з рахунком 3:2, але Горда та Сіоні отримали техічну поразку за договірний матч.

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 травня 2001

|}

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

2000–2001
Грузія
Грузія
2000 у Грузії
2001 у Грузії
2000 у грузинському спорті
2001 у грузинському спорті